Lamellocepheus är ett släkte av kvalster. Lamellocepheus ingår i familjen Nosybeidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Lamellocepheus